drukpers, een machine waarmee een stof, meestal papier, wordt bedrukt
pers (kattenras)
pers (machine), een machine die iets samendrukt
pers (media), verzamelnaam voor de diverse journalistieke media
Wikipedia:Pers, achtergrond rond Wikipedia voor journalisten
citruspers, een apparaat om citrusvruchten mee uit te persen
Perzen, een Indo-Europees volk, oorspronkelijk een Iraanse groep, die ten noorden van de Perzische Golf woonden
Perzisch tapijt, tapijt uit Perzië / Iran
De Pers, gratis Nederlands dagblad (2007-2012)

Plaatsen en gemeenten
In Frankrijk:
Pers (Cantal)
Pers (Deux-Sèvres)